est une expression anglaise signifiant « Est-ce que tu le sens ? ». Elle peut faire référence à :

Musique

Albums 

 , album d'Angel sorti en  ;
 Can You Feel It: The Jacksons Collection, une compilation des  sortie en 2009.

Chansons 

 , chanson des  présente sur l'album , sortie en single le  ;
 Can You Feel It, chanson de Larry Heard présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Jean-Roch présente sur l'album Music Saved My Life sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de Ross Lynch sorti le .

Voir aussi